Il doppio maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sandon Stolle e Jason Stoltenberg che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (primo turno, ritiro)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1993
ATP Tour 1993